Bjarni Benediktsson (1908) Primer Ministre d'Islàndia entre 1963 i 1970
 Bjarni Benediktsson (1970) Primer Ministre d'Islàndia el 2017